O alfabeto cirílico original foi um sistema escrito desenvolvido no Primeiro Império Búlgaro, no século X, para escrever a língua litúrgica da Antiga Igreja Eslava.

Com o Cristianismo sendo a religião oficial do Estado em 864, o Knyaz (Príncipe) Bóris I comissionou a criação do alfabeto. Clemente de Ácrida desenvolveu o alfabeto e o nomeou em homenagem a seu professor, São Cirilo, um missionário que, junto com seu irmão, Metódio, é creditado por inventar o alfabeto glagolítico, um antigo alfabeto eslavo que serviu de influência para o cirílico. O alfabeto também mostra a influência do grego, latino e do hebraico.
Nos séculos seguintes, o alfabeto cirílico foi adaptado às mudanças na linguagem falada, desenvolveu variações regionais para convir com o destaque da língua nacional, e foi sujeitado a reformas acadêmicas e decretos políticos. Variações do alfabeto cirílico são usadas por todo o Leste europeu e Ásia.

O alfabeto 

Alfabeto cirílico
Escola Literária de Preslava
Bóris I da Bulgária
Estudos cirilo-metodianos